Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1994 го́да () — 3-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

 За 4 тура до конца первенства «Гулбене» была дисквалифицирована из-за невыполнения финансовых обязательств по отношению к ЛФФ.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1994
 Кубок Латвии по футболу 1994
 Вторая лига Латвии по футболу 1994

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1994
Футбол в Латвии в 1994 году